Axel Hultman kan syfta på bland andra:

* Axel Hultman (1858–1932), svensk ingenjör
 Axel Hultman (1869–1935), svensk skådespelare
 Axel Hultman (1872–1921), svensk direktör